Hokuto kan avse:
 Hokuto, Yamanashi - stad i Yamanashi prefektur, Japan
 Hokuto, Hokkaido - stad i Hokkaido prefektur, Japan